Il doppio del torneo di tennis Pescara Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Fredrik Nilsson e David Engel che hanno battuto in finale Nicklas Kulti e Magnus Larsson 6-2, 4-6, 7-6.

Teste di serie 

 Pablo Albano /  Borja Uribe-Quintana (primo turno)
 Corrado Aprili /  Massimiliano Narducci (quarti di finale)

 Massimo Cierro /  Alessandro De Minicis (primo turno)
 Eduardo Furusho /  Rodolphe Gilbert (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pescara Challenger 1989